Helena Boada (Olesa de Montserrat, Baix Llobregat, 1988) és una jugadora de bàsquet catalana, que fins al 2013 tenia nacionalitat espanyola. L'any 2013 va obtenir la nacionalitat eslovena per a poder jugar a la selecció eslovena femenina de bàsquet, en no estar la selecció catalana reconeguda oficialment i no voler jugar a l'espanyola(encara que tampoc va tenir l'opció). Actualment viu a Ljubljana i forma part de l'equip nacional eslovè de bàsquet femení. És parella del també jugador de bàsquet Jaka Lakovič.

Referències 

Esportistes olesanes
Jugadores de bàsquet del Baix Llobregat